Stor-Bjärntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bjärntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Bjärntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,03 ha)

Se även
Bjärntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn